El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, conegut en legislatures anteriors com a Departament d'Ensenyament, és l'organisme públic de Catalunya encarregat de la política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya és el màxim representant del departament d'Educació.

L'actual conseller d'Educació és Josep González Cambray, des del 26 de maig de 2021.

Funcions 
Correspon al Departament d'Educació aquestes funcions:

 La política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari.
 L'actuació en matèria d'ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
 L'avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
 La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.
 La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.
 La planificació de l'oferta educativa de llocs escolars.
 La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
 La formació i qualificació professionals, sens perjudici de l'adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a d'altres departaments.
 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Llista de Consellers

Notes

Referències

Enllaços externs